Samotna Skała – skała w rezerwacie przyrody Diable Skały
 Samotna Skała – skała w górnej części Doliny Kobylańskiej